Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2004 arrangerades mellan 14 och 29 augusti, på arenorna Faliro Sports Pavilion Arena och Helliniko Olympic Arena i Aten. Tolv nationer var med i turneringen. De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 5:a och 6:a i varje grupp blev placerade 9-12. Förlorarna i kvartsfinalerna spelade om 5-8 plats.

Medaljfördelning

Gruppspel
De tolv lagen ingick i två grupper. Alla lag mötte alla i respektive grupp. De fyra främsta lagen i de båda grupperna gick vidare till slutspel.

Grupp A

Alla tiger är östeuropeisk tid (UTC+2)

Grupp B

Alla tider är östeuropeisk tid (UTC+2)

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Klassificering

5:e till 8:e plats

9:e plats

11:e plats

Ranking och statistik

Se även 
 Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2004

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.